Un vizard peut désigner :

 le vizard, un masque ovale en velours noir, porté par les femmes voyageant au  pour protéger leur peau des coups de soleil

 les Vizards, personnages du manga et anime Bleach

C'est aussi un patronyme : 
 Brian Vizard (1959-), joueur de rugby à XV
 Ted Vizard (1889-1973), joueur de football gallois